Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Cédric Pioline 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Fabrice Santoro (Campione)
 Cédric Pioline (finale)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Marián Vajda (primo turno)

 Alexander Mronz (secondo turno)
 Patrik Kühnen (secondo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)
 Jason Stoltenberg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1991